Trois comtés des États-Unis portent le nom de  comté de Summit () :
 Comté de Summit (Colorado) ;
 Comté de Summit (Ohio) ;
 Comté de Summit (Utah).